Итальянцы в Квебеке (также италоквебекцы; ) — члены итальянской по происхождению общины канадской провинции Квебек. В большинстве своём современные италоквебекцы являются потомками иммигрантов из Италии (2-ое, 3-е и 4-ое поколения). 

Италоквебекцы являются одной из наиболее крупных и культурно значимых групп провинции. По данным последней переписи населения о своём итальянском происхождении заявили 250 000 постоянных жителей Квебека. Члены общины сосредоточены в основном в определённых городских кварталах агломерации Большого Монреаля. Так, в коммуне Сен-Леонар италоквебекцы составляют 40 % населения. В ряде других кварталов города, таких как Ла-Саль, Вилль-Эмар, Монреаль-Нор, Ривьер-де-Прери и в так называемой «Маленькой Италии» около рынка Жан-Талон итальянцы и/или итало-квебекцы также составляют значительную (10-30 %) долю населения. 

Будучи долгое время самой крупной иммигрантской общиной провинции, италоквебекцы оказались вовлечены в очень сложные языковые и политические процессы, которые происходили и происходят в провинции на протяжении XX—XXI вв. Будучи романоязычными католиками, итальянские иммигранты начала XX века, как правило, органично сливались со франкоязычным большинством провинции. Ho большая часть италоквебекцев поздней волны (1950-е и 1960-е годы) подверглась англисизации по экономическим причинам, составив костяк современной англоязычной квебекской общины. Языковые противоречия даже стали причиной серии бунтов в Сен-Леонаре в 1968. Проблема выбора нового языка общения, равно как и проблема сохранения итальянского языка и культуры, отличают италоквебекцев от италоканадцев и италоамериканцев.

Известные италоквебекцы 
 Роберто Луонго - канадский хоккеист
 Марина Орсини - канадская актриса
 Артуро Гатти -  канадский боксёр
 Анджело Эспозито - канадский хоккеист
 Вито Риззуто - итальянский мафиози

Примечания 

Итальянская диаспора
Квебек